Икони́йская митропо́лия () — титулярная епархия Константинопольской православной церкви. Существовала с 325 по 1922 годи с центром в городе Иконио (ныне Конья, Турция).

История 
Иконио был основан фригийцами. Первоначально Иконийская епископия была подчинена Антиохии Писидийской, а в 372 году стала митрополией.

В VII веке имела в подчинении 15 епископий, но после селджукского завоевания гегиона около 1075 года, их число постепенно уменьшается и в ΧΙΙΙ веке не осталось ни одной. 15 сентября 1655 году митрополия была упразднена и её территория была присоединена к Писидийской. Вскоре после этого, вероятно, в сентябре 1661 года, она была восстановлена.

Митрополия граничит с Анкарской на севере, Кесарийской и Аданской (Антиохийская патриархия) востоке, Аданской на юге и Писидийской и Филадельфийской на западе. Наиболее важными городами, входившими в состав митрополии, были: Нигде, Архелаида (Аксарай), Карвали (Гюзелюрт), Парнас (Шерефликочхисар), Тиана (Кемерхисар), Ворисос (Бор), Ираклия (Ерегли), Иди (Карапынар), Ларанда (Караман), Далисандос (Сейдишехир), Коралия (Бейшехир), Тириео (Ылгын), Филомилио (Акшехир).

После поражения греков в греко-турецкой войне и обмена населением между Грецией и Турцией в 1922 году, на территории на епархии не осталось православного населения.

Епископы 
 Рафаил (июль 1780 — сентябрь 1803)
 Кирилл I (септябрь 1803 — декабрь 1810)
 Неофит I (декабрь 1810—1825)
 Анфим III (Тамвакис) (октябрь 1825 — сентябрь 1835)
 Самуил (сентябрь 1835 — 8 январь 1840)
 Иоаким II (январь 1840 — июнь 1846)
 Мелетий II (июнь 1846—1849)
 Неофит II (май 1849 — январь 1865)
 Софроний (Христидис) (11 января 1865 — 1 мая 1873)
 Агафангел (1 мая 1873 — 17 июля 1885)
 Дорофей (Христидис) (26 августа 1885 — 22 июля 1887)
 Амвросий (Христидис) (22 июля 1887 — 20 марта 1889)
 Афанасий (Илиадис) (23 марта 1889 — 10 июня 1911)
 Прокопий (Лазаридис) (16 июня 1911 — 12 марта 1923)
 Иаков (Стефанидис) (7 июля 1950 — 16 апреля 1965)
 Феолипт (Фенерлис) (с 10 сентября 2000)

Литература 
 Kiminas, Demetrius. The Ecumenical Patriarchate: A History of Its Metropolitans with Annotated Hierarch Catalogs. Wildside Press LLC, 31 March 2009. ISBN 978-1434458766. с. 99-100